Бахме́тьєв () — російське прізвище тюркського походження. Жіноча форма — Бахметьєва.

Відомі носії 

 Бахметьєв Борис Олександрович (1880–1951) — російський інженер, культурно-освітній діяч.
 Бахметьєв Володимир Матвійович (1885) — російський письменник.
 Бахметьєв Іван Андріанович (1915) — Герой Радянського Союзу (1943).
 Бахметьєв Ігор Олександрович (нар. 1967) — радянський та український футболіст та тренер, виступав на позиції півзахисника. 
 Бахметьєв Ігор Олександрович (художник) (1917—1982) — радянський і російський художник кіно.
 Бахметьєв Порфирій Іванович (1860–1913) — російський фізик і біолог-експериментатор.

Російські прізвища тюркського походження
Російські прізвища